Про компанію
Юність всесвітній інтернет магазин, головний офіс знаходиться самому центрі Санкт-Петербурга, на Малій Садовій вулиці та належить компанії Extra Group, яка відома власним виробництвом одягу в рамках групи брендів – Extra, Devo, Flicka, Violet та EMS. Марка Extra була створена понад 13 років тому і стала своєрідною революцією у свідомості прогресивної молоді - крім ультрамодного одягу, під брендом Extra випускалися музичні мікси та компіляції від головних андеграунд героїв клубної сцени, проводилися вечірки та концерти, а фрази зі знаменитих стікерів Extra Provocation стати культовими.

Історія вуличного одягу 
На початку 2000-х років Марка Extra стала супутником початку активного розвитку музичної та клубної культури та багато дала молодим людям, які прагнуть самовираження.  Через кілька років після появи марки, на Малій Садовій вулиці було відкрито магазин Interactive – перший у місті магазин вуличного одягу. Це справді було великою подією для міста, поняття street-fashion уперше з'явилося саме тут.
У це складно повірити, але магазин Юність – це і є легендарний Interactive, лише після ребрендингу. Магазин існує 10 років і все так само продовжує завойовувати серця покупців. Сильна сторона - це асортимент та цінова політика, в магазині представлено понад 40 брендів, як російських, так і європейських, і їхня кількість зростає рік у рік.
Інтернет-магазин Юність з'явився 3 роки тому і основним асортиментом був одяг та аксесуари вироблених компанією брендів. Через кілька років після запуску, вирішено було зробити повний апгрейд і запустити інтернет-проект, що нітрохи не поступається магазину на Малій Садовій буд.

Див. також 
 Юність (значення)

ru:Юность (значения)